Maxhütte oder Maximilianshütte steht für:

 Maxhütte (Zwickau), Stadtteil von Zwickau, Sachsen
 Maxhütte Gunggl, Gastwirtschaft in den Zillertaler Alpen, siehe Gunggl #Maxhütte

Stahlwerke:
 Maximilianshütte (Bergen), Bayern
 Maxhütte (Maxhütte-Haidhof), Bayern
 Maxhütte (Sulzbach-Rosenberg), Bayern
 König-Albert-Werk in Zwickau, Sachsen
 Maxhütte (Unterwellenborn), Thüringen